Ligusticum jeholense är en flockblommig växtart som först beskrevs av Takenoshin Nakai och Masao Kitagawa, och fick sitt nu gällande namn av Takenoshin Nakai och Masao Kitagawa. Ligusticum jeholense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. j. tenuisectum.

Källor

Externa länkar 

Strandlokor
jeholense